J'accuse es un vocablo francés que hace referencia a:

 J’accuse…!, carta abierta escrita por Émile Zola en referencia al caso Dreyfus.

Cine 
 J'accuse, película muda de 1919 dirigida por Abel Gance;
 J'accuse, película de 1938 dirigida por Abel Gance;
 J'accuse, película de 2019 dirigida por Roman Polański;
 I Accuse!, película de 1958 de José Ferrer basada en el caso Dreyfus;
 I Accuse, película de 2003 basada en el caso del médico y violador convicto canadiense John Schneeberger;
 Rembrandt's J'Accuse, documental holandés, alemán y finlandés de 2008 dirigido por Peter Greenaway.

Música 
 SYR7: J'Accuse Ted Hughes, álbum de 2008 de la banda estadounidense Sonic Youth;
 J'accuse, álbum de 2010 del cantante francés Damien Saez.

Enlaces externos